Фазлыев, Марат Мадарисович (род. 1967) — терапевт, начальник Федерального учреждения «Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Башкортостан».
 Фазлыев, Рабис Тимерханович (1937—2012) — горный инженер, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан.
 Фазлыев, Руслан Ренатович (род. 1980) — российский технологический предприниматель.
 Фазлыева, Раиса Мугатасимовна (род. 1937) — терапевт, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

См. также 
 Фазлаев